Джейкоб Сет Моррисон  (родился 19 февраля, 1988) — соло-гитарист американской христианской рок-группы Skillet. Сет официально присоединился к группе с 1 июня 2012 года. Женат на Хилари Моррисон (Ноел) с 17 декабря 2012. 16 августа 2022 у пары родилась дочь. Девочку назвали Джун Ноэль Моррисон.

Карьера 
Выступать Сет начал в юном возрасте, а именно в 13 лет с группой 3PO. В 2004 году у него появилась возможность отправиться в Европу с группой Justifide, а также пару раз засветившись на сцене в США, пока группа окончательно не расформировалась. Другие его гастроли включают Haley McGuire, Our Heart’s Hero, The Crabb Family, Crabb Revival & и местный проект Everlasting Fire. На данный момент Моррисон является соло-гитаристом группы Skillet (официально с 1 июня 2012 года). По словам Сета, играть в Skillet — это его мечта, которую он воплотил в жизнь.

Коллективы 
 2001—2004 годы: 3PO (гитарист)
 2004—2006 годы: Justifide (гастрольный гитарист)
 2006—2008 годы: Everlasting Fire (гитарист)
 2009—2011 годы: Crabb Revival (временный гитарист, временный бас-гитарист)
 2011 год — : Skillet (гитарист)
 2018 год — : Fight The Fury (гитарист)

Примечания 

1. ^ http://www.jaysmusikblog.com/2011/04/seth-morrison-new-guitarist-for-skillet.html

2. ^ http://www.myspace.com/sethmorrisonmusic

3. ^ https://www.youtube.com/sethmorrisonmusic

4. ^ http://www.myspace.com/everlastingfireband

5. ^ http://www.myspace.com/3pochristianrockband

Ссылки 
 Группа обсуждает уход Бена
 SBTechReview обсуждают Сета Моррисона
 Концерт живьем с Сетом 5-6-2011

Соло-гитаристы
Музыканты Skillet